75 est un nombre.
 L’année 75 du calendrier grégorien
 Le Canon de 75 Modèle 1897 qui équipe l’armée française lors de la Première Guerre mondiale
 En France, 75 est le numéro de l'ancien département de la Seine, et depuis 1968 celui de Paris

Homonymie de nombre